Le mot Chambord est issu du terme gaulois *Camboritu (lat. Camboritum) signifiant « gué du méandre ».

Patronyme 

 Henri d'Artois (1820-1883), qui portait le titre de courtoisie de comte de Chambord.
 Ronan Chambord (1984- ), rugbyman français.

Pseudonyme 

Judith Magre (1926-), connue à ses débuts sous le nom de scène de Simone Chambord, est une actrice française.

Toponyme

Québec 
 Chambord, municipalité dans la MRC du Domaine du Roy

France 
 Chambord, commune française de l'Eure
 Chambord, commune française de Loir-et-Cher, connue pour le château de Chambord
 Mont-près-Chambord, commune française de Loir-et-Cher
 Le château de Chambord, situé à Chambord (Loir-et-Cher)
 La tour Chambord, située à Paris

Cinéma 
 Chambord, documentaire réalisé par Laurent Charbonnier et sorti en 2019

Voir aussi 
 Le Traité de Chambord ;
 La Simca Chambord ;
 La Liqueur de Chambord, une liqueur de framboise produite à Cour-Cheverny dans la vallée de la Loire ;
 Chambord sellier ;
 Chambord, police typographique créée en 1945 par Roger Excoffon ;

Variante graphique 
 Chambors, une commune française de l'Oise, dans la région Picardie

Notes et références 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Patronyme français
Homonymie de monument